

Télévision 

 D’une vie à l’autre (She’s No Angel), un téléfilm américain réalisé par Rachel Feldman en 2001 ;
 D’une vie à l’autre (Living Out Loud), un téléfilm américain réalisé par Anne Wheeler en 2009 ;
 D'une vie à l'autre (From There to Here), une mini-série britannique réalisée par James Strong (2014).

Cinéma 

 D’une vie à l’autre (Living Out Loud), un film américain réalisé par Richard LaGravenese en 1998 ;
 D’une vie à l’autre (Zwei Leben), un film germano-norvégien réalisé par Georg Maas et Judith Kaufmann en 2012.